Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2000 прошёл в городе Глазго (Шотландия) с 1 по 9 апреля 2000 года. Турнир прошёл в 42-й раз. Шотландия приняла мужской чемпионат мира в 11-й раз. В Глазго турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 26-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 9:4. Третье место заняла сборная Финляндии, победившая в матче за 3-е место сборную США со счётом 9:4.

Впервые приняла участие в чемпионате сборная Японии.

Одновременно с мужским в Глазго проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Шотландии (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1999 года (кроме сборной Шотландии), сборные Канады (Канаду представляла команда-победитель , скип Грег Маколей) и США (представляющие Северную Америку), а также сборная Японии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1999).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Грег Маколей (сборная Канады).

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Глазго
Чемпионаты мира в Шотландии
Апрель 2000 года